Spojení písmen P a U může mít různé významy:

PU
 bývalá SPZ okresu Pardubice
  SPZ okresu Púchov
 SPZ chorvatského města Pula
 AL-PU – kód ISO 3166-2 pro okres Pukë
 zkratka pro Palackého univerzitu
 starší ruská zkratka pro politickou správu (političeskoje upravlenie)
 polyuretan
příslovečné určení

Pu
 plutonium – chemický prvek

pu
 pu (jednotka) – stará čínská jednotka délky : jeden pu = 1,791 metru = 5 čch' – čínská mince

PÚ
 právnická zkratka pro právní úkon
 medicínská zkratka pro pohlavní úd

jiný význam
 Pú – jméno pohádkového medvídka – Medvídek Pú